Рэуту:

 Рэуту, Коля (Рутковский, 1912—2008) — румынский актёр.
 Рэуту, Леонте (Ойгенштейн, 1910—1993) — румынский политический деятель.